Moctezuma é um nome comum a dois imperadores astecas:
 Moctezuma I
 Moctezuma II

Localidades

Moctezuma (Argentina)

Moctezuma (bairro)

Estação Moctezuma
Moctezuma (San Luis Potosí)
Moctezuma (Sonora)

Ver também 
Montezuma

Desambiguações de antropônimos